Nadina är ett släkte av plattmaskar. Nadina ingår i familjen Nadinidae. 

Nadina är enda släktet i familjen Nadinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Nadina